Ко́нникова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Конникова, Мария (род. 1984) — русско-американская писательница, доктор психологии.
 Конникова, Татьяна Александровна (род. 1970) — белорусская легкоатлетка.